Cet article recense les fonderies d'aluminium primaire (transformation d'alumine en aluminium pur) dans le monde.

États-Unis 
En 2000, l'industrie sidérurgique des États-Unis comptait 23 fonderies d’aluminium ; début 2017, il y en a cinq, dont deux fonctionnent à plein régime.

Fonderies d'aluminium primaire

Voir aussi 
 Liste de producteurs d'aluminium
 Liste de raffineries d'aluminium

Références

Liens externes 
  Primary Aluminum Smelters of the World - Liste de fonderies d'aluminium primaire
  Secondary Aluminum Smelters of the World - Liste de fonderies d'aluminium secondaire (recyclé)

Fonderies d'aluminium primaire